Pleasonton ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pleasonton (1824–1897), Generalmajor der Nordstaaten und Politiker
 Augustus Pleasonton (1808–1894), General der Pennsylvania Miliz